Puncu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Puncu, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Puncu, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar